Ово је верзија шеме ИПА самогласника направљена за прегледаче тренутно постављени на велике величине текста. Дакле, само су димензије шеме повећане.
{| class="IPA" cellspacing="0px" cellpadding=0 style="text-align: center; background: transparent;"
|- style="text-align: center; font-size: smaller;"
| style="width: 170px; text-align: right;" |
| style="width: 120px;" | предњи
| style="width: 120px;" | готово предњи
| style="width: 120px;" | средњи
| style="width: 120px;" | готово задњи
| style="width: 120px;" | задњи
|-
| style="height: 60px; font-size: smaller; text-align: right;" | затворен
| style="height: 210px;" colspan=5 rowspan=7 | |-
| style="height: 60px; font-size: smaller; text-align: right;" | готово затворен
|-
| style="height: 60px; font-size: smaller; text-align: right;" | полузатворен
|-
| style="height: 60px; font-size: smaller; text-align: right;" | средњи
|-
| style="height: 60px; font-size: smaller; text-align: right;" | полуотворен
|-
| style="height: 60px; font-size: smaller; text-align: right;" | готово отворен
|-
| style="height: 60px; font-size: smaller; text-align: right;" | отворен
|}
Где се симболи појављују у пару, десни представља лабијализовани самогласник.

ИПА